Гаан () — англоязычная фамилия.

Известные носители:

 Гаан, Дейв (, род. 1962) — английский музыкант, участник группы Depeche Mode.
 Гаан, Стивен (, род. 1965) — американский сценарист и кинорежиссёр.
 Гаан, Трейси (, род. 1980) — американская баскетболистка.